Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Radnik Majur, te se uz drugoplasiranog NK Zrinski Odra Sisačka plasirao u Premijer ligu Sisačko-moslavačke županije. Iz 1. ŽNL je u 2. ŽNL ispao NK Sunjski Sunja.

Tablica

Izvori 

 Glasilo #17/2013 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2012-13
sisačko-moslavačka-1